Powieszony Bernardo di Bandino Baroncelli – rysunek sporządzony 28 grudnia 1479 r. przez włoskiego artystę renesansowego Leonarda da Vinci.

Okoliczności powstania 
26 kwietnia 1478 r. w czasie niedzielnej mszy Bernardo di Bandino Baroncelli dźgnął śmiertelnie nożem Giuliana de’ Medici. Na początku grudnia został ujęty i skazany na śmierć. Wyrok wykonano, wieszając go 28 grudnia 1479 r. w oknie Bargello. Realizm przedstawienia wiszącego Bernarda wskazuje, iż Leonardo był tego świadkiem.

Przedstawienie 
Leonardo uchwycił dziwny spokój na rysunku wiszącego ciała ze związanymi rękami i bosymi stopami. Na chudej twarzy Bandina widać prawie smutek, jakby rozpamiętywał popełnione grzechy. W dolnym lewym rogu artysta umieścił rysunek głowy, nadając jej przez lekką zmianę kąta nachylenia wyraz rezygnacji. Notatki w prawym górnym rogu kartki dokumentują szczegóły stroju powieszonego.

Zobacz też 
 Leonardo da Vinci
 twórczość malarska Leonarda da Vinci

Bibliografia 
 

Rysunki Leonarda da Vinci